

Géographie

 Cobenzl, nom familier du Latisberg, colline à la périphérie de Vienne ;
 Am Cobenzl, nom familier du  Reisenberg, colline voisine de la précédente.

Personnalités
Cobenzl est le nom d'une famille noble originaire de Slovénie, à laquelle appartiennent les personnes suivantes :
 le comte Jean-Caspar Cobenzl ;
 le comte Jean-Charles-Philippe Cobenzl (1712-1770), ministre plénipotentiaire dans les Pays-Bas autrichiens (1753-1770);
 le comte Jean-Louis Cobenzl (1753-), fils du premier, diplomate et ministre des Affaires étrangères autrichien ;
 le comte  (-), neveu du premier et cousin du second, vice-chancelier de Cour et d'État.

Bibliographie 
Voir le Dictionnaire biographique de la Maison d'Autriche par le chevalier Constantin de Wurzbach, Vienne, 1857